Voici la liste des planètes mineures numérotées de 193001 à 194000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 193001 à 194000

193001-193100

193101-193200

193201-193300

193301-193400

193401-193500

193501-193600

193601-193700

193701-193800

193801-193900

193901-194000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000